Альфие́ри (Альфьери) () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Альфьери, Бенедетто (1699—1767) — итальянский архитектор и политик.
 Альфьери, Витторио (1749—1803) — итальянский поэт и драматург.
 Альфиери, Дино (1886—1966) — итальянский политик.
 Альфьери, Ожерио (1230—1294) — итальянский хронист, летописец г. Асти.
 Альфиери, Чезаре (1799—1869) — итальянский государственный деятель и дипломат.